La gara di Spada a squadre femminile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2013 si è svolta l'11 agosto 2013.

La vittoria è andata alla Russia che ha battuto in finale le campionesse olimpiche in carica della Cina. La medaglia di bronzo è andata alla Romania vincitrice dei due precedenti mondiali che ha battuto nella finale per il terzo posto la Francia.

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Tabelloni dei piazzati

Tabellone 5º-8º posto

Tabellone 9º-16º posto

Tabellone 13º-16º posto

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campionati mondiali di scherma 2013